В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Анабель Медіна Гаррігес здобула титул, у фіналі перемігши Татьяну Гарбін 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Флавія Пеннетта (1-ше коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (Переможниця)
 Міхаелла Крайчек (2-ге коло)
 Луціє Шафарова (півфінал)

 Анна Смашнова (2-ге коло)
 Клара Коукалова (2-ге коло)
 Івета Бенешова (2-ге коло)
 Лурдес Домінгес Ліно (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2006